Câlnic ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Câlnic (Alba) (Kelling), Gemeinde im Kreis Alba
 Câlnic (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Câlnic (Caraș-Severin), Ort im Kreis Caraș-Severin

Calnic ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Calnic (Covasna) im Kreis Covasna